6-й чемпионат Азии по дзюдо прошёл 23-24 марта 1985 года в Токио (Япония). В чемпионате принимали участие только женщины. Турнир для мужчин был проведён в 1984 году. По итогам чемпионата первое место в командном зачёте разделили сборные Японии и Китая. Спортсмены этих стран завоевали по 4 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Женщины

Ссылки 
 Judo Channel by Token Corporation
 Judo Union of Asia

1985
дзюдо
дзюдо
дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Японии
1985 год в дзюдо
Март 1985 года
Международные спортивные соревнования в Токио